2С8 «Астра» — советский опытный 120-мм батальонный самоходный миномёт. Разработан в горьковском ЦНИИ «Буревестник» на базе 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Главный конструктор проекта — Ю. Н. Козлов. Работы остановлены в 1977 году в пользу 120-мм универсального самоходного артиллерийского орудия 2С17 «Нона-СВ».

История создания 

В 1945 году закончилась Вторая мировая война, к тому времени на вооружении Советского Союза состояли в основном противотанковые и штурмовые САУ. Основным применением таких САУ было непосредственное сопровождение пехоты и танков и стрельба по вражеским целям прямой наводкой. В то же время в западных странах и США имелись САУ, предназначенные для ведения огня с закрытых позиций. Постепенно самоходная артиллерия в этих странах начала вытеснять буксируемую. Незаменимость самоходной артиллерии в локальных конфликтах стала очевидна, поэтому в период с 1947 по 1953 год были проведены изыскания по созданию новых самоходных гаубиц, однако в 1955 году по указанию Н. С. Хрущёва большинство работ по самоходной артиллерии было прекращено. Некоторое время спустя Министерство обороны СССР пришло к выводам, что стратегическая ядерная война маловероятна, так как приведёт к уничтожению обеих воюющих сторон. При этом более реальными могли стать локальные конфликты с использованием тактических ядерных вооружений. В таких конфликтах самоходная артиллерия имела неоспоримое преимущество перед буксируемой.

С отставкой Н. С. Хрущёва разработка самоходной артиллерии в СССР была возобновлена. К концу 1960-х — началу 1970-х годов для нужд Сухопутных войск СССР была задана разработка новых самоходных артиллерийских установок: 2С1 — для полкового звена, 2С3 — для дивизионного, 2С5 — для армейского, 2С4 и 2С7 — для резерва Верховного Главнокомандования. В то же время из полкового звена на вооружение батальонной артиллерии были переданы 120-мм миномёты, что существенно увеличивало огневые возможности батальонов. Однако одновременно от передаваемых миномётов требовалось повышение подвижности на поле боя. 13 сентября 1969 года постановлением комиссии по военно-промышленным вопросам при Совете министров СССР была задана разработка самоходных миномётов калибра 120 мм как для сухопутных войск, так и для ВДВ.

Предварительно ВНИИ-100 в 1965 году выполнил научно-исследовательскую работу по определению облика и базовых характеристик самоходного миномёта. В ходе исследований были проработаны два варианта. В обоих вариантах основным вооружением являлся 120-мм миномёт с баллистикой 120-мм полкового миномёта М-120, а в качестве шасси предлагалось использовать боевую машину пехоты БМП-1. Первый вариант предполагал установку казнозарядного миномёта в закрытую поворотную башню кругового обстрела. Мины должны были подаваться из барабана, вмещавшего шесть артиллерийских выстрелов. По второму варианту предполагалось размещение миномёта М-120 внутри корпуса машины на стандартном лафете, при этом шасси должно было оборудоваться откидной крышей. В боевом положении крыша открывалась, а мины подавались в миномёт силами расчёта с дульной части орудия. Помимо вариантов, проработанных ВНИИ-100, в инициативном порядке были созданы и другие варианты самоходных миномётов для артиллерии батальонного звена. Среди них были: 120-мм миномёт «Тунджа» на базе МТ-ЛБ и 82-мм миномёт на базе БТР-60. К концу 1960-х годов П. П. Исаков добился запрета на использование БМП-1 для создания специализированных боевых машин, поэтому в качестве базового было решено использовать шасси самоходной гаубицы 2С1. Полученные проработки легли в основу  под наименованием «Астра» (индекс ГРАУ — 2С8).

Разработку самоходного миномёта 2С8 вёл отдел № 21 Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» под руководством Ю. Н. Козлова. К 1977 году был изготовлен и испытан опытный образец самоходного миномёта «Астра». В это же время в ЦНИИ точного машиностроения под руководством А. Г. Новожилова активно велись работы над универсальным 120-мм самоходным орудием для нужд ВДВ — 2С9 «Нона-С», способным вести стрельбу как обычными минами, так и снарядами с готовыми нарезами. Успешные результаты испытаний, полученные в ходе разработки новой универсальной САУ привлекли внимание командования сухопутных войск, которое пожелало получить такую же систему, но адаптированную под специфические задачи мотострелковых войск. В связи с этим, в июле 1977 года на межотраслевом совещании было подписано решение о закрытии работ по самоходному миномёту «Астра» и подготовке решения об открытии новой работы по созданию 120-мм самоходного артиллерийского орудия 2С17 «Нона-СВ» для батальонной артиллерии сухопутных войск, вооружённого 120-мм нарезным орудием типа 2А51.

Описание конструкции 

За базу самоходного миномёта 2С8 было взято шасси самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Во вращающейся башне вместо гаубицы 2А31 устанавливался казнозарядный 120-мм миномёт. По своим баллистическим характеристикам миномёт был аналогичен буксируемому полковому миномёту образца 1955 года. В номенклатуру боеприпасов входили осколочно-фугасные артиллерийские мины типа 3ОФ34, 3ОФ36, а также 53-ОФ-843А. Дальность стрельбы обычной миной , а активно-реактивной — . С целью уменьшения загазованности боевого отделения, на миномёте был установлен эжектор и продольно-скользящий поршневой затвор. Кроме того, миномёт был оснащён гидропневматическим досылателем для увеличения скорострельности.

Применяемые выстрелы

Оценка машины 

Основной причиной отказа от дальнейших испытаний и принятия на вооружение самоходного миномёта «Астра» была разработка более совершенного нарезного 120-мм орудия 2А51, способного вести стрельбу снарядами с готовыми нарезами. Использование таких снарядов повышало эффективность ведения огня в 2—2,5 раза за счёт более равномерного распределения взрывчатого вещества и, как следствие, более равномерного дробления корпуса снаряда на осколки. Нарезные снаряды также обладали большей начальной скоростью разлёта осколков ( против  у мин). Кроме того, артиллерийские мины к глакдоствольным миномётам исчерпали свой потенциал по дальнейшей модернизации и совершенствованию. В связи с этим, проведение дальнейших работ по самоходному миномёту 2С8 было расценено Министерством оборонной промышленности СССР как нецелесообразное. Вместо самоходного миномёта 2С8 были начаты изыскания по 120-мм самоходному артиллерийскому орудию 2С17, а также активизировались работы по буксируемому батальонному миномётному комплексу 2С12 «Сани». Позже в конце 1980-х годов работы по САО 2С17 также были закрыты, уже в пользу более совершенного САО батальонно-полкового уровня 2С31 «Вена», поступившего на вооружение только в 2010 году уже после распада СССР. Таким образом, за годы существования СССР, батальонное звено советских сухопутных войск так и не получило на вооружение гусеничные самоходные артиллерийские установки, не считая устанавливаемых силами специалистов ОКСВА кустарным способом 82-мм миномётов 2Б9 на крышу многоцелевого тягача МТ-ЛБ во время боевых действий в Афганистане.

Помимо СССР, тема 120-мм самоходных миномётных комплексов на бронированном шасси прорабатывалась и в других странах-членах Варшавского договора. Несмотря на то, что в СССР самоходный миномёт «Тунджа» на вооружение не поступил, его лицензионный вариант B1.10 Tundzha производился серийно в Болгарской Народной Республике. Миномёт представляет собой шасси гусеничного транспортёра МТ-ЛБ, в котором размещаются укладки с минами, а также 120-мм миномёт М-120 или 2Б11. В отличие от 2С8, миномёт может сниматься с шасси и устанавливаться на стандартную опорную плиту для ведения огня с грунта. В Чехословакии на базе выпускаемой лицензионной версии  был разработан самоходный миномёт . 120-мм миномёт устанавливался в закрытую броневую рубку, которая обеспечивала наведение орудия по горизонту в диапазоне углов от −15 до +15 градусов. Возимый боекомплект составлял 80 мин, 21 из которых укладывалась в конвейерную укладку для удобства заряжания и увеличения максимальной скорострельности орудия, которая теоретически составляла до 18—20 выстрелов за первую минуту стрельбы.

К началу 1990-х годов особый интерес к самоходным 120-мм миномётам проявили страны-участницы НАТО. Всплеск спроса на подобные системы был связан с возросшими потребностями сил быстрого реагирования. В 1987 году английская оружейная компания BAE Systems продемонстрировала макетный образец самоходной миномётной системы AMS, выполненной на базе бронетранспортёра M113A2, однако серийное производство было развёрнуто на базе колёсной бронированной машины LAV-25 в 1995 году. В США на базе уже имеющегося 107-мм миномётного комплекса M106A2 была создана модификация, получившая обозначение . От базового образца она отличается установкой 120-мм миномёта M121. Миномёт устанавливается в кормовой части корпуса на поворотную плиту, обеспечивающую горизонтальный угол обстрела 90° в задней полусфере машины.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Артиллерия калибра 120 мм
Самоходные миномёты СССР
Военная продукция Центрального научно-исследовательского института «Буревестник»